Parthenope – planetoida
 Parthenope – rodzaj grzybów